Sülzenfuß ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Sülzenfuß (1939–2016), deutscher Hörfunkmoderator
 Max Sülzenfuß (1901–1975), deutscher Opernsänger (Tenor), siehe Max Lorenz (Sänger)